Масти́ка может означать:
 Мастика — паста, замазка, используемая в строительстве для герметизации.
 Мастика — крепкий балканский спиртной напиток на основе аниса.
 Мастика — смола мастичного дерева.
 Кондитерская мастика — специальная пластичная паста, которая может принимать нужную форму, предназначенная для моделирования, то есть для украшения кондитерских изделий.